

Geografia
 Lugh Ferrandi – denominazione coloniale di Lugh, Somalia

Persone
 Ferrandi – cognome italiano
 Alberto Ferrandi (1941) – politico italiano
 Giulia Ferrandi (1992) – giocatrice di calcio a 5 ed ex calciatrice italiana
 Giuseppe Ferrandi – partigiano e politico italiano
 Ugo Ferrandi (1852-1928) – esploratore italiano

Pagine correlate
Ferrando